Виле́нский, или Ви́ленский — еврейская топонимическая фамилия, родственная фамилии .

Известные носители:
 Виленский, Александр Ниссонович (Саша Виленский; род. 1955) — советский и израильский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель, главный редактор израильской газеты «Вести».
 
 Виленский, Валерий Владимирович (род. 1941) — советский кинооператор и режиссёр.
 Виленский-Сибиряков, Владимир Дмитриевич (1888—1942) — революционер, политический деятель, международник, редактор, публицист.
 Виленский, Вольф Абрамович (Зеэв Вильнаи; 1900—1988) — израильский географ, краевед и литератор.
 Виленский, Гарольд (1923—2011) — американский социолог.
 Виленский, Дмитрий Эмильевич (pод. 1964) — художник и режиссёр, один из основателей рабочей группы «Что делать?».
 Виленский, Зиновий (Залман) Моисеевич (1899—1984) — советский скульптор.
 Виленский, Иван Дмитриевич (1857—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Виленский, Илия (известен также как Виленский гаон; 1720—1797) — каббалист и талмудист.
 Виленский, Илья Аркадьевич (1896—1973) — украинский композитор и общественный деятель.
 Виленский, Константин Михайлович (род. 1949) — композитор и пианист, внук И. А. Виленского.
 Виленский, Лев Вольфович (Лейб-Нисн Виленский; 1870—1935) — еврейский общественный деятель, сионист.
 Виленский, Леонид Семёнович (Израиль Шулимович; 1880—1950) — российский революционер и советский партийный работник.
 Виленский, Марк Эзрович (1926—1996) — журналист, писатель-юморист, переводчик, сын Э. С. Виленского.
 Виленский, Моше (1910—1997) — израильский пианист, композитор и автор песен, «пионер израильской песни».
 Виленский, Олег Григорьевич (1931—2010) — советский и израильский психиатр, профессор.
 Виленский, Семён Петрович (Шубин; 1908—1938) — советский физик.
 Виленский, Семён Самуилович (1928—2016) — узник Берлага, поэт, мемуарист; руководитель издательства «Возвращение».
 Виленский, Эзра Самойлович (1902—1944) — русский советский писатель.
 

Женщины
 Виленская, Анна Георгиевна (род. 1969) — российский художник, живописец.
 Виленская, Эмилия Самойловна (1909—1988) — советский историк.

См. также 
 
 Виленский (посёлок)
 Виленский договор
 Виленский ШАС
 Виленский сборник
 
 Виленская губерния
 Вильна и Вильно — прежние названия Вильнюса